

Toponyme 
Isle of Wight est le nom anglais de l'Île de Wight :
 Isle of Wight, un comté de Virginie, aux États-Unis ;
 Isle of Wight, le siège du comté d'Isle of Wight, dans l’État de Virginie, aux États-Unis ;
 Isle of Wight, une île de la Manche, autorité unitaire du Royaume-Uni ;
 Isle of Wight, une circonscription électorale britannique couvrant toute l'Isle of Wight.

Titre 

 Isle of Wight, un album de Jimi Hendrix sorti en 1971.

Voir aussi 
 Festival de l'île de Wight, un festival de musique pop et rock qui se déroule sur plusieurs jours sur l'île de Wight